Southeastern — четвёртый студийный альбом американского кантри- и рок-музыканта Джейсона Исбелла, изданный 11 июня 2013 года на студии Southeastern Records. Диск достиг позиции № 23 в американском хит-параде Billboard 200 позиции № 7 в рок-чарте Top Rock Albums с дебютным тиражом 18 000 копий в первую неделю релиза. К июню 2015 года тираж достиг 148,200 копий в США.

В 2022 году альбом был включен в список лучших кантри-альбомов в истории The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone» (№ 74).

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, AbsolutePunk, AllMusic, Blurt, Pitchfork Media, Twang Nation.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Jason Isbell official website

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Relativity Records
Альбомы Джейсона Исбелла